Spindrift är en låt av den kanadensiska progressiv rock bandet Rush. Den släpptes som den femte låten på albumet Snakes & Arrows släppt 1 maj 2007. Den var senare släppt som en singel den 1 juni 2007.

"Spindrift" spelades bara live under Snakes & Arrows turnén. Totalt spelades låten 113 gånger live.

Källor

Musiksinglar 2007